Bosznia-Hercegovina
 Mačkovac, falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Mačkovac, falu Gornji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Mačkovac, falu Lopare községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Mačkovac, falu Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében
 Mačkovac, falu Vrbje községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
 Mačkovac, falu Kruševac községben, a Rasinai körzetben
 Mačkovac, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben